Орская, Ирена — польская актриса театра и кино.
 Мария Орская — актриса театра и кино, урождённая Рахиль Блиндерманн.